St. Vincent – pseudonim amerykańskiej piosenkarki Annie Clark
 Saint Vincent – wyspa na Morzu Karaibskim
 Saint Vincent i Grenadyny – państwo na Karaibach

Miejscowości w USA:
 St. Vincent – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
Gminy w USA:
 St. Vincent (ang. St. Vincent Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 St. Vincent (ang. St. Vincent Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson

Zobacz też 
 Saint-Vincent